

Biologie 
Cul peut désigner :
 cul, la partie postérieure du bassin, chez l’être humain (les fesses) ;
 cul ou trou du cul, en langage vulgaire, l'orifice du rectum par lequel se termine l’intestin, l'anus.

Marine 
 Le cul (ou la poupe) est le terme utilisé en architecture navale pour désigner l'extrémité arrière d'un navire. L'arrière peut être en cul de poule comme le paquebot Ile de France, de croiseur comme le croiseur De Grasse ou en sifflet comme les torpilleurs de 1.500 tonnes, classe Bourrasque. Dans la marine de guerre, les gros bâtiments (cuirassés et croiseurs) étaient familièrement appelés "gros cul". 
 Actuellement, de nombreux navires ont un cul en tableau. Il permet la mise à l'eau d'un chalut (pêche à l'arrière), du "poisson" d'un sonar remorqué à immersion variable, d'une embarcation d'intervention ou de sauvetage. 
 Le cul désigne aussi l'extrémité d'un chalut de pêche, fermé par un cordage, le raban de cul.

Serrurerie 
En serrurerie, cul est employé dans diverses expressions :
 cul de chapeau, les extrémités de la platine d'une targette, d'un verrou, qui sont découpées en demi-rond ;
 cul de lampe, un morceau de fer ou de cuivre circulaire et profilé en relief; tel est le faux fond d'une serrure, le bouton d'une porte ;
 cul de poule, le renflement que l'on donne au corps d'une espagnolette au droit de la poignée.

Autres 
Cul peut aussi désigner :
 la base d'une bouteille ;
 la partie arrondie d'une louche (le cul de la louche) ;
 l'arrière d'un chariot ;
 un nom de famille présent notamment en France (principalement dans la Somme) et au Guatemala.

Sigle 

CUL est un sigle qui peut faire référence à :
 Cambridge University Library (en français, bibliothèque de l'Université de Cambridge), la bibliothèque principale de l'Université de Cambridge  en Angleterre.

Code 
CUL est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Culiacán, dans l'État de Sinaloa au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Notes et références

Voir aussi
 Trou du cul, aussi appelé Président, un jeu de cartes
 

Code IATA des aéroports